Молдавська митрополія — митрополія на теренах Молдавського князівства XIV—XIX ст.

Сучасні

Румунська православна церква 
 Митрополія Молдавська і Буковинська — митрополія в Яссах, Румунія (Західна Молдавія).
 Бессарабська митрополія  — митрополія в Кишиневі, Молдова (Східна Молдавія).

Російська православна церква 
 Молдовська православна церква — митрополія в Кишеневі, Молдова (Кишинівсько-Молдавська митрополія).